Marko Klasinc, slovenski pedagog in šahovski problemist, * 14. maj 1951.

Klasinc se je začel za šahovske probleme zanimati v srednji šoli. Prvi problem je objavil leta 1968 v Delu. Do sedaj je objavil okrog 200 problemov od tega jih je več kot polovica odlikovanih. Specializiral se je za heterodoksne in retroanalitične probleme. Osvojil je naziv jugoslovanskega mojstra problemskega šaha ter je mednarodni sodnik FIDE za problemski šah. Ima 12 objavljenih problemov v Albumih FIDE. 

Kot dober reševalec je sodeloval na vseh jugoslovanskih državnih prvenstvih od leta 1978 do 1991. Jugoslavijo je zastopal leta 1982 v Varni, kjer je ekipa osvojila zlato medaljo in naslov svetovnih prvakov, leta 1987 v Grazu, ko so osvojili srebrno medaljo, leta 1990 v Benidormu (6. mesto) ter 1991 v Rotterdamu (4. mesto). Na vsakoletnem odprtem svetovnem prvenstvu posameznikov pa je Klasinc leta 1988 v Budimpešti zmagal ter bil leta 1991 v Rotterdamu drugi, še zadnjič kot reprezentant Jugoslavije. Drugi je bil tudi leta 2000 v Puli, tedaj seveda kot reprezentant Slovenije. Od leta 1992 je predsednik sveta za problemski šah Šahovske zveze Slovenije ter kapetan in stalni član reprezentance Slovenije v reševanju in komponiranju problemov. Sodil je štiri svetovna reševalska prvenstva ter bil sodnik v Albumih FIDE. Je nosilec bronaste plakete ŠZS. Skupaj z Borisom Ostruhom je več let urejal rubriko heterodoksnih problemov v problemski reviji »Mat« (Beograd), ureja pa tudi problemsko rubriko v »Šahovski misli«. Odkar je bila leta 1992 Slovenija sprejeta v PCCC-FIDE, je delegat, od leta 2006 pa podpredsednik PCCC. Trenutno vodi odbor za svetovna reševalska prvenstva ter mednarodne naslove reševalcev. Imenovan je bil za direktorja prvega svetovna prvenstva v komponiranju šahovskih problemov za posameznike. Bil je glavni organizator svetovnega kongresa problemistov leta 2002 v Portorožu.

Dela kot pedagog na Šolskem centru Ljubljana.

Viri 
 Drinovec, Aleš (urednik) (Urednika dela o problemskem šahu: Marko Klasinc in Anton Preinfalk). Slovenski šah. Šahovska zveza Slovenije, Ljubljana 2002.

Zunanje povezave 
 
 
 Spletna stran
 Marko Klasinc, Chalkidiki 2004 

Šahovski problemisti
Slovenski šahisti
Slovenski učitelji